Каилуа-Кона или Кона () — туристический город (статистически обособленная местность) в округе Гавайи, штата Гавайи, США.

Расположен на западе острова Гавайи, на берегу бухты Каилуа, у вулкана Хуалалаи. Рядом — Кона (аэропорт).

История 
Кона был основан королём Камеамеа I, как резиденция правительства и столица новообъединённого Королевства Гавайи (в 1820 году столица перенесена в город Лаайна, а в 1845 году в Гонолулу).

Позже город использовался в качестве убежища гавайской королевской семьи.

Был небольшой рыбацкой деревней, но с развитием туризма (строительством морского порта и аэропорта) превратился в главный туристический центр острова Гавайии.

Физико-географическая характеристика

Географическое положение 
Каилуа-Кона располагается вдоль бухты Каилуа, на западном склоне вулкана Хуалалаи. В городе нет крупных рек или озёр, однако вдоль береговой линии находится множество прудов для разведения рыбы.
По данным Бюро переписи населения США, общая площадь города Каилуа-Кона — 103 км2, из которых 92 км2 являются землей и 11 км2 водой.

Климат 
Климат в Каилуа-Кона тропический, однако осадков выпадает немного, а влажный и сухой сезон выражены нечётко и плавно перетекают друг в друга. Сезонные температурные колебания очень невелики. Самый холодный месяц — январь, самый теплый — август. В январе средняя температура 23 °C, иногда опускается до 20 °C. Самая высокая температура в августе обычно держится в районе 28 °C.
Город расположен на подветренной стороне вулкана Хуалалаи, защищающего его от ветра и дождей. Утро обычно ясное, однако в течение дня облачность повышается.

Интересные факты 
 Старт и финиш ежегодного чемпионата по триатлону Ironman находится в Каилуа-Кона.
 На склонах вулкана Хуалалаи произрастает разновидность арабики — кофе Кона.
 На севере города находится церковь Mokuaikaua, которая является старейшей христианской церковью на Гавайских островах.

Известные уроженцы и жители 
 Генри Йен Кьюсик — актёр, режиссёр
 Дэвид Каннингэм — американский кинорежиссёр.
 Харди-Джордан, Дилан — футболист, выступал за сборную Американского Самоа.

Примечания

Литература 
 
 
 

Статистически обособленные местности округа Гавайи, Гавайи